Saxicolestes är ett släkte av kvalster. Saxicolestes ingår i familjen Zetorchestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Saxicolestes